

Miejscowości w USA 

 Camillus – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Camillus – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga

Gminy w USA 

 Camillus (ang. Camillus Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga

Inne 

 Camilius – dawna nazwa imienia Kamil